«Звезда шерифа» (, другое название: «Одинокая звезда») — романтическая драма, вестерн режиссёра .

Сюжет 
События фильма происходят в приграничном районе юга Техаса. Случайно были найдены останки человеческого тела, а среди вещей погибшего обнаружена звезда шерифа. Сэм Дидз (Крис Купер) в результате расследования выясняет, что вместе с исчезновением местного шерифа также пропала и крупная сумма денег. Результаты расследования неожиданны. Сложные сюжетные повороты увлекают и захватывают.

В ролях

Награды и номинации 
 1997 — номинация на премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий (Джон Сейлз)
 1997 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучший сценарий (Джон Сейлз)
 1997 — номинация на премию «BAFTA» за лучший оригинальный сценарий (Джон Сейлз)
 1997 — номинация на премию «Выбор критиков» за лучший фильм
 1997 — премия «Независимый дух» за лучшую женскую роль второго плана (Элизабет Пенья), а также три номинации: лучший фильм (Р. Пол Миллер, Мэгги Ренци), лучшая мужская роль (Крис Купер), лучший сценарий (Джон Сейлз)
 1997 — премия «Спутник» за лучший оригинальный сценарий (Джон Сейлз), а также номинация за лучший фильм — драма (Р. Пол Миллер, Мэгги Ренци)
 1997 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучший оригинальный сценарий (Джон Сейлз)
 1996 — особое упоминание Национального совета кинокритиков США

Примечания

Ссылки 
  
  
  

Фильмы о полицейских
Фильмы-драмы США
Вестерны США
Детективные фильмы США
Фильмы Джона Сэйлза
Фильмы на английском языке
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы об инцесте
Фильмы Castle Rock Entertainment
Фильмы США 1996 года